Amerikai Egyesült Államok
 Bass (Alabama)
 Bass (Arkansas)
 Bass (Casey megye, Kentucky)
 Bass (Missouri)
 Bass (Nyugat-Virginia)